Lari poate semnifica:
 Lari (mitologie), în mitologie, „zei protectori ai casei și ai familiei, venerați de romani”, figurat „cămin, casă părintească”
 Lari, o comună în Provincia Pisa, Toscana din centrul Italiei.
 Lari, unitatea monetară oficială a Georgiei.
 Lari, un district în provincia Caylloma, din Regiunea Arequipa, în Peru.
 Lari, o etnie și o limbă din Congo.
 Lari, o subordin de păsări.

Nume de familie 
 Leonida Lari, poetă română.
 Ovidio Lari (1919 - 2007), un episcop catolic italian.
 Pagolo da Lari a fost un condotier italian.

Note

Bibliografie 
 Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicționar universal al limbii române, Ediția a doua, Editura Litera Internațional, București - Chișinău, 2007